Cesano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cesano Maderno, kommun, Lombardiet, Provincia di Monza e Brianza, 
 Cesano (ort i Italien), Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 

Robotskapade Italienförgreningar